Isla Sidney puede ser:

La Isla Sidney ubicada en el canal Brecknock en el sur de Chile
La isla Manra situada en las islas Fénix, pertenecientes a la República de Kiribati.